Chinyero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montaña El Chinyero (vulkan), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Chinyero (park i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar